В Соединённых Штатах насчитывается 12 округов с названием Ли ():
 округ Ли — штат Айова
 округ Ли — штат Алабама
 округ Ли — штат Арканзас
 округ Ли — штат Виргиния
 округ Ли — штат Джорджия
 округ Ли — штат Иллинойс
 округ Ли — штат Кентукки
 округ Ли — штат Миссисипи
 округ Ли — штат Северная Каролина
 округ Ли — штат Техас
 округ Ли — штат Флорида
 округ Ли — штат Южная Каролина